Orrgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orrgrundet, Salo, Egentliga Finland, 
 Orrgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Orrgrund
Orrgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar